Die Reise nach Braunschweig

ist der Titel folgender Werke:
 Die Reise nach Braunschweig (Knigge), Roman von Adolph Knigge aus dem Jahre 1792
 Die Reise nach Braunschweig (Reuter), Erzählung von Fritz Reuter aus dem Jahre 1822
 Die Reise nach Braunschweig (ten Haaf), Hörspiel von Wilhelm ten Haaf aus dem Jahre 2005